Борис Иванович Балакин (16 июля 1913 — 31 января 1964) — советский актер театра и кино. Артист фронтовой бригады.

Биография 
После учёбы в профильном ФЗУ завода «Серп и молот» работал на ряде московских предприятий (1930—1935).

Окончил Оперно-драматическую студию имени Станиславского в 1945 году. Во время войны выезжал в составе концертных бригад на фронт. Артист Московского театра имени К. С. Станиславского (1945—1949), затем перешёл в МХАТ СССР имени М. Горького.

Дебютировал в кино на студии «Мосфильм» в ленте «Алёшкина любовь» (1960). Получил известность после исполнения роли Кондрата Степановича в фильме Василия Шукшина «Живёт такой парень» (). На студийные съёмки этой картины он приезжал больной с высокой температурой. Скончался прямо в декорациях, когда съёмочная группа ушла обедать. Хотя актёр должен был сняться и в других сценах фильма, Шукшин принял решение не заменять актёра и не переснимать его сцены. Имя и фамилия Балакина в титрах в рамку не взяты.

В начале 1964 г. кинорежиссёр Семён Туманов пригласил Балакина на роль милиционера в фильм «Ко мне, Мухтар!», однако тот не дожил до съёмок.

Похоронен в Москве, в колумбарии Новодевичьего кладбища.

Фильмография 

  — Попрыгунья — крестьянин в телеге (нет в титрах)
  — Алёшкина любовь — Илья
  — Я шагаю по Москве — таксист
  — Живёт такой парень — Кондрат Степанович, шофёр

Ссылки 

Персоналии:Театр им. Станиславского
Похороненные на Новодевичьем кладбище